ЕтноЗима - зимова частина фестивалю етносезонів, існує також ЕтноВесна, ЕтноЛіто, ЕтноОсінь, що створений та ініційований мистецькою агенцією Територія А.

 

Засновники "Території А" та фестивалю "ЕтноЗима" - Анжеліка Рудницька та Олександр Бригинець.

Фестиваль поєднує у собі традиційне і сучасне. Він мандрує країною і зупиняється у найцікавіших та найзнаковіших місцях нашої країни.

21 січня 2017 року благодійно-мистецький фестиваль "ЕтноЗима" пройшов у знаковому для сучасної України місці - у Михайлівському Золотоверхому монастирі, що у Києві. У рамках фестивалю "ЕтноЗима у Михайлівському" відбувся великий різдвяний марафон колядок та щедрівок. Безперервно протягом 3 годин і 31 хвилини українські професійні, дитячі та церковні хори, фольклорні гурти, відомі артисти безперервно виконували колядки та щедрівки, встановивши національний рекорд найтривалішого виконання різдвяних пісень, що був зафіксований Національним реєстром рекордів України.

Під час рекорду прозвучало близько 100 колядок та щедрівок, жодна з яких не повторювалася! Колядували понад 400 виконавців або ж 44 учасника - від солістів до хорів. Наймолодшому коляднику було 3 роки, найстаршому - 80 років. 

Окрім різдвяного марафону безперервного виконання колядок та щедрівок у програмі фестивалю відбувалися:
 у Михайлівському Золотоверхому соборі: святкове богослужіння;

 на "Зимовій сцені" "ЕтноЗими": концерти фольклорних гуртів, знайомство із учасниками фестивалю, вручення дипломів учасникам рекорду та розіграші призів;
 на "Літературній сцені": зустрічі із письменниками, презентації нових дитячих книжок, майстер-клас із книжкового ілюстрування;
 "Територія майстер-класів": знайомство із народними промислами та опанування навичок народних ремесел;
 ярмарок народних майстрів із унікальними виробами;  
 фуд-кор;
 збір благодійних коштів для допомоги дитячим закладам прифронтової зони;
 прямий ефір на каналі Ютюб та на 5 каналі

Учасники Національного різдвяного рекорду по найтривалішому безперервному виконанню колядок та щедрівок на фестивалі "ЕтноЗима" у Михайлівському":
 Хор Михайлівського Золотоверхого собору
Марина Одольська
 Дитячий фольклорний ансамбль «Цвітень»
 Євген Нищук
 Дитячий ансамбль Школи імені Миколи Лисенка
 Фольк-студія «Правиця»
 Анжеліка Рудницька 
 Гурт «Правиця»
 Світлана Мирвода 
 Дитячий фольклорний ансамбль «Перлинка» (м.Славута)
 Оксана Стебельська та Роман Кука («Українські барви»)
 Фольклорний гурт «Рожаниця»
 Альона Гребенюк
 Гурт «Астарта»
 Діля, Едуард Приступа
 Хоровий ансамбль «Пектораль»
 Гурт «Буття»
 Тарас Компаніченко 
 «Хорея Козацька»
 Гурт «Королівна»
 Сергій Танчинець («Без обмежень»)
 Гурт «Гуляй Город»
 Астрая
 Анатолій Гнатюк
 Студенти Київського колледжу культури та мистецтв
 Зразковий фольклорний гурт «Щедрик» (м.Славута)
 Гурт «TaRuta»
 Хор німецької лютеранської церкви Святої Катерини
 Гурт «Врода»
 Дитячий ансамбль «Зернятко»
 Ірина Шинкарук
 Народний ансамбль «Роксоланія»
 Сергій Фоменко (Фома, гурт «Мандри»)
 Народний етнографічний хор «Гомін» імені Леопольда Ященка
 Марина Богун 
 Олександр Павлік
 Гурт «Стодивниця»
 Ілларія
 Хор «Аскольд» української греко-католицької церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі
 Гурт «Бурса фольклору»
 Гурт «Кралиця»
 Ніна Матвієнко
 Хор «Дніпро»

Аудиторія фестивалю: люди будь-якого віку, що цікавляться народними традиціями, мистецтвом.

Фотографії з фестивалю:
 ЕтноЗима у Михайлівському: Різдвяний Марафон
 ЕтноЗима у Михайлівському: Зимова сцена
 ЕтноЗима у Михайлівському: Літературна сцена
 ЕтноЗима у Михайлівському: Майстер-класи
 ЕтноЗима у Михайлівському: Ярмарок

Відео виступу артистів:
 ЕтноЗима у Михайлівському 2017

Посилання на статті про ЕтноЗиму:
 "ЕтноЗима у Михайлівському" - перша велика подія Нового року! 
 Різдвяний марафон. 12:00-15:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі 
 "Етнозима" в Києві: відомі виконавці та аматори готуються встановити співочий рекорд 

Фестивалі в Україні